Eksperimentet kan henvise til

 Eksperimentet (film fra 1980) (originaltitel Altered States), en amerikansk film instrueret af Ken Russell med William Hurt i hovedrollen
 Eksperimentet (film fra 1992), en dansk kortfilm
 Eksperimentet (film fra 2001) (originaltitel Das Experiment), en tysk film instrueret af Oliver Hirschbiegel efter en roman af Mario Giordano
 Eksperimentet (film fra 2010), en dansk film fra 2010 instrueret af Louise Friedberg